manty (mantowate) – rodzina morskich ryb
 manty – tradycyjne danie kuchni środkowoazjatyckiej i kaukaskiej

Zobacz też 
 manta